Stoltze ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stoltze (1842–1933), deutscher Dichter
 Friedrich Stoltze (1816–1891), deutscher Dichter

 Johann Carl Stoltze († 1746), preußischer Architekt und Baubeamter
 Johann Gottlob Stoltze (1668–1746), deutscher Generalsuperintendent
 Ralf Stoltze (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Stoltze (1904–1969), deutscher Radballspieler

Siehe auch:
 Stoltz
 Stolz
 Stolze
 Friedrich-Stoltze-Preis